Killeralak bezeichnet:
 Killeralak (Insel, Saattunnguit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Killeralak (Insel, Ujarasussuttallip Timilii), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Killeralak (Sund), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland